Гуэн,  — французская фамилия. Известные носители:
 Гуэн, Бенуа (р. 27 января 1961) — квебекский киноактёр, амплуа «неоднозначного героя».
 Гуэн, Ломе — премьер-министр Квебека (1905—1920)
 Гуэн, Феликс — премьер-министр Франции (1946)
 Гуэн, Эрнест (1815—1885) — французский инженер и предприниматель
 Ле Гуэн, Поль — французский футболист